Seyssel kan syfta på:
 Seyssel, Ain
 Seyssel, Haute-Savoie